

Toponymes 
Péronne est le nom de trois communes françaises :
 Péronne, en Saône-et-Loire ;
 Péronne, dans la Somme ;
 Péronne-en-Mélantois, dans le Nord.

Patronyme 
 Denise Péronne, née Perronne (1920-1978), actrice suisse ;
 Louis Eugène Péronne (1832-1892), homme politique français.

Prénom 
 Péronne Goguillon (morte en 1679), une des dernières femmes à avoir été exécutées pour sorcellerie en France.

Navire 
 Le Péronne, un des avisos de la classe Arras.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France